Los Arcos puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas 
España
 Los Arcos,
Filipinas
 Los Arcos, barrio del municipio de Prosperidad, capital de la provincia de Agusan del Sur;